Гладкость — в математике см. Гладкая функция, Гладкое многообразие
 Гладкость — философское понятие, введённое Платоном. См. Гладкость (понятие)